Las letras FN pueden hacer referencia a:

Frente Nacional, diversos partidos políticos y coaliciones. (desambiguación)
FN Herstal o Fábrica Nacional de Herstal, empresa armamentística belga.
A la aerolínea Regional Air Lines, según su código IATA.
Abreviación de Fortnite.

Siglas